Kangasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ozero Kangas-Yarvi (sjö i Finland), 
 Kangosjärvi, sjö, Lappland, 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Lappland), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,73, long 30,05), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,43, long 27,55), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,28, long 27,00), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,23, long 27,88), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,77, long 28,97), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,70, long 28,45), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,53, long 27,87), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 63,82, long 29,80), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Birkaland), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Södra Savolax), 
 Kangasjärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar